

Географічні об'єкти 

 Клейтон (округ) — назва кількох округів
 Клейтон — місто, штат Алабама
 Клейтон — місто, штат Каліфорнія
 Клейтон — місто, штат Делавер
 Клейтон — місто, штат Джорджія
 Клейтон — місто, штат Айдахо
 Клейтон — місто, штат Індіана
 Клейтон — місто, штат Айова
 Клейтон — місто, штат Канзас
 Клейтон — місто, штат Луїзіана
 Клейтон — місто, штат Міссурі
 Клейтон — місто, штат Нью-Джерсі
 Клейтон — місто, штат Нью-Мексико
 Клейтон — місто, штат Нью-Йорк
 Клейтон — місто, штат Північна Кароліна
 Клейтон — місто, штат Огайо
 Клейтон — місто, штат Оклахома
 Клейтон — місто в окрузі Кроуфорд, штат Вісконсин
 Клейтон — місто в окрузі Полк, штат Вісконсин
 Клейтон — місто в окрузі Віннебаґо, штат Вісконсин
 Клейтон — селище, штат Іллінойс
 Клейтон — селище, штат Мічиган
 Клейтон — селище, штат Нью-Йорк
 Клейтон — селище, штат Вісконсин
 Клейтон — переписна місцевість, штат Вашингтон

Особи 

 Адам Клейтон — музикант, відомий насамперед як басист гурту U2.
 Александре Енріке Сілва Клейтон — бразильський футболіст.
 Вільям Дерек Клейтон (1926) — британський ботанік. Міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора Clayton.
 Джен Клейтон — американська актриса.
 Джо Клейтон (1939—1998) — американська письменниця в галузі фентезі і наукової фантастики, яка написала 35 романів та багато оповідань.
 Рашелл Клейтон — ямайська легкоатлетка.
 Тіна Клейтон — ямайська легкоатлетка.
 Тіа Клейтон — ямайська легкоатлетка.

 Клейтон Фредерікс — австралійський вершник, олімпійський медаліст.
 Клейтон Шав'єр — бразильський футболіст.
 Гарольд Клейтон Юрі — американський хімік.

Інше 

 База «Клейтон» — трилер 2003 року.
 4564 Клейтон (4564 Clayton) — астероїд головного поясу